id. Kovács Sebestény Endre (1814–1878) orvos, sebész, a Rókus Kórház sebészfőorvosa, az MTA tagja
ifj. Kovács Sebestény Endre (1854–1928) politikus, országgyűlési képviselő, Tolna vármegyei alispán
Kovács Sebestény Endre (1861–1915) orvos, sebész, az ipolysági kórház megalapítója
Kovács Sebestény Endre (1882–1946) ügyvéd, főispán, felsőházi tag